Соревнования по плаванию на летних Олимпийских играх 1956 года проводились как среди мужчин, так и среди женщин. Впервые были проведены состязания по плаванию баттерфляем. Всего в соревнованиях участвовали 235 спортсменов из 33 стран.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1956
Международные соревнования по плаванию в Австралии